

Culture 

 Un drama, ou dorama, est un type de série télévisée japonaise, chinoise, coréenne ou taïwanaise :
 Drama japonais,
 Drama taïwanais,
 Drama coréens ;
 Drama, album du groupe de musique Yes, paru en 1980 ;
 Drama!, single du groupe de musique britannique Erasure, paru en 1989 ;
 Drama, film chilien sorti en 2010.

Géographie 

 Drama, ville de Grèce.

Voir aussi 
   
 
Le mot anglais  correspond à certains des sens du mot «  ».